Mit Herz und Hand fürs Vaterland steht für:

 Mit Herz und Hand fürs Vaterland (Lied), Soldatenlied (1915) 
 Mit Herz und Hand fürs Vaterland (Film), österreichisch-ungarischer Spielfilm von Jakob Fleck und Luise Kolm (1915)